Riccardo Garrone ist der Name folgender Personen:

* Riccardo Garrone (Schauspieler) (1926–2016), italienischer Schauspieler
 Riccardo Garrone (Unternehmer) (1936–2013), italienischer Unternehmer und Fußballfunktionär